Le Championnat du Portugal de football D2 2002-2003 est la  de la compétition qui voit le sacre du Rio Ave Futebol Clube.

C'est le deuxième titre de Champion de D2 pour le Rio Ave.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Igor de Sousa Fonseca qui inscrit 20 buts avec le Futebol Clube da Maia.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2002-2003
 Coupe du Portugal de football 2002-2003

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal